Éolo — personagem mitológico; filho de Hipotes e Melanipe
 Éolo (filho de Posidão) — rei das ilhas Eólias, algumas vezes confundido com o anterior
 Éolo (filho de Heleno) — ancestral dos eólios, uma das quatro tribos originais da Grécia Antiga
 ADM-Aeolus — satélite meteorológico operado pela União Europeia

Desambiguações de prenomes]
Desambiguações de mitologia